Sietiņš ist der Name von

 Guntars Sietiņš (* 1962), lettischer Grafiker, Medailleur und Hochschullehrer
 Kristaps Sietiņš (* 1993), lettischer Leichtathlet
 Normunds Sietiņš (* 1967), lettischer Leichtathlet